Plusieurs navires de la Marine impériale russe puis de la Marine soviétique et de la Flotte maritime militaire de Russie ont été nommés en l'honneur de saint Georges (275/280-330), martyr et saint-patron de la Russie :
 , cuirassé Pré-Dreadnought à barbettes de la classe Catherine , en service entre 1894 et 1924 ;
 K-433 Sviatoï Gueorgui Pobedonosets (littéralement « Saint Georges le Victorieux »), sous-marin nucléaire lanceur d'engins du projet 667BDR « Kalmar » (code OTAN :  ), en service depuis 1980.